Собо́р Пари́жской Богома́тери:
 Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) — католический собор на острове Сите, построенный в 1163—1345 годах, символ Парижа.
 «Собор Парижской Богоматери» — исторический роман Виктора Гюго (1831). Его интерпретации:
 «Собор Парижской Богоматери» — пьеса Николая Крашенинникова по роману Гюго (спектакль поставлен в Малом театре в 1926).
 «Собор Парижской Богоматери» — балет Мориса Жарра в хореографии Ролана Пети (1965).
 «Собор Парижской богоматери» — фильм Альбера Капеллани (Франция, 1911).
 «Собор Парижской Богоматери» — фильм Жана Деланнуа (Италия—Франция, 1956).
 «Нотр-Дам де Пари» — мюзикл Риккардо Коччанте на либретто Люка Пламондона (Франция, 1998).

См. также 
 «» — название различных фильмов по роману Виктора Гюго.
 «Мечеть Парижской Богоматери» — антиутопия Елены Чудиновой (2005).
  (значения)